

Onomastica
 Diogo – variante portoghese del nome proprio di persona Diego

Persone
 Antonio Diogo – ex calciatore angolano
 Carlos Diogo – ex calciatore uruguaiano
 Felipe Monteiro Diogo, noto come Felipe Sodinha – calciatore brasiliano
 João Diogo – calciatore portoghese
 Jordão Diogo – calciatore saotomense
 Luisa Diogo – politica mozambicana
 Márcio Diogo – calciatore brasiliano
 Nuno Miguel Pereira Diogo – ex calciatore portoghese
 Pablo Diogo – calciatore brasiliano
 Paulo Diogo – ex calciatore svizzero
 Víctor Diogo – ex calciatore uruguaiano